Teßmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Joachim Christian Teßmann (1803–1886), Bürgermeister von Greifswald
 Friedrich Teßmann (1884–1958), Südtiroler Jurist, Heimatforscher, Politiker und Büchersammler
 Siegfried Teßmann (1880–1968), Südtiroler Priester und Künstler
 Tim Teßmann (* 1989), deutscher Politiker, MdL

Siehe auch:
 Landesbibliothek „Dr. Friedrich Teßmann“
 Tessmann